Wyniki Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya 9 maja 2004.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Hiszpania
2004
2004 w Hiszpanii